

Presentación previa 
Por ser un torneo nuevo no tiene campeón defensor.

Facundo Bagnis derrotó en la final a Arthur De Greef.

Cabezas de serie 

  Horacio Zeballos (Baja)
  Rogério Dutra Silva (Semifinales)
  Roberto Carballés Baena (Segunda ronda)
  Facundo Argüello (Segunda ronda)

<ol start=5>
 ''' Facundo Bagnis (Campeón)
  João Souza ''(Segunda ronda)
  Andrej Martin ''(Primera ronda)
  Máximo González ''(Cuartos de final)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Buenos Aires 2016